Bairros no Brasil
 Jardim Iguaçu (Nova Iguaçu)
 Jardim Iguaçu (Osasco)
 Jardim Iguaçu (Umuarama)

Desambiguação